Спорт в Боснии и Герцеговине — важнейшая составляющая часть культуры Боснии и Герцеговины. Большое количество спортсменов Югославии родились в Боснии и Герцеговине, прославившись на весь мир.

Олимпийское движение

Олимпиады 

С 1992 года Босния и Герцеговина участвует в Олимпийских играх, однако спортсмены этой страны не завоевали до сих пор каких-либо наград. Во время существования Югославии боснийские спортсмены неоднократно выигрывали награды высшего достоинства:
 В 1960 году в Риме чемпионами по футболу стали в составе сборной СФРЮ уроженцы СР Боснии и Герцеговины Томислав Кнез и Велимир Сомболац.
 В 1972 году в Мюнхене в турнире по гандболу победу одержала мужская сборная с такими звёздами, как Абаз Арсланагич, Милорад Каралич, Небойша Попович, Джордже Лавринич и Добривое Селеч.
 В 1980 году в Москве в баскетбольном турнире в составе чемпионов — сборной СФРЮ — выступали Мирза Делибашич и Ратко Радованович.
 В 1984 году в Лос-Анджелесе в турнире по гандболу снова чемпионом стала мужская сборная с такими игроками, как Здравко Радженович и Златан Арнаутович, также чемпионом по боксу стал Анто Йосипович.

В 1984 году Сараево было удостоено чести принимать зимнюю Олимпиаду с 7 февраля по 19 февраля.

Паралимпиады 

В годы гражданской войны в Югославии огромное количество людей стало инвалидами, потеряв конечности во время боёв, авианалётов и артобстрелов. Из группы лиц, утративших возможность ходить, была создана волейбольная сборная колясочников, и эта команда принесла Боснии две золотые и две серебряные медали: в 2004 и 2012 годах сборная Боснии побеждала в турнире.

Спорт по видам

Баскетбол 
Крупнейшим боснийским баскетбольным клубом среди мужчин является «Босна», выигравшая в сезоне 1978/1979 Кубок чемпионов. Среди женщин наиболее известна команда «Единство» из Тузлы, выигравшая женский кубок чемпионов Европы в 1979 году во Флоренции. Мужская сборная играет относительно часто на чемпионате Европы, однако с 1993 года ни разу не оказывалась в восьмёрке лучших.

Бокс 
Самым известным боксёром является Мариян Бенеш (средний вес), который выигрывал чемпионаты СР Боснии и Герцеговины, Югославии и побеждал на чемпионатах Европы. В 1978 году, уже в ранге профессионала, Бенеш выиграл у бывшего чемпиона мира багамца Элиша Обеда. Ещё одним боксёром среднего веса является Антон Йосипович, олимпийский чемпион 1984 года. Из современных любителей выделяются Менмун Хаджич, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008.

Гандбол 
Гандбольная сборная не входит в число даже «середняков» европейского гандбола. Самый известный клуб — «Борац» из Баня-Луки, семикратный чемпион Югославии, победитель кубка МГФ и Кубка Европы 1976 года.

Лёгкая атлетика 
В составе югославской сборной выступало огромное количество боснийских атлетов. В настоящее время боснийцы не показывают выдающихся результатов: наиболее известными являются толкатель ядра Хамза Алич (серебряный призёр чемпионата Европы 2013 в помещениях, трижды медалист Средиземноморских игр) и бегун Амел Тука (бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы 2013).

Карате 
Самый известный клуб карате — «Тузла-Синалцо» из Тузлы, который готовил профессиональных каратистов Югославии (в активе его воспитанников четыре победы на чемпионатах Европы и одна победа на чемпионате мира).

Футбол 

Футбол является самым популярным видом спорта в стране, появившись там ещё в 1903 году, во времена Австро-Венгрии. После Второй мировой войны боснийский футбол пошёл на подъём: в 1967 и 1985 годах чемпионом Югославии становился клуб «Сараево», ещё в 1972 году победу одержала команда «Железничар». Из известных боснийских игроков югославской сборной выделяются Йосип Каталинский, Душан Баевич, Ивица Осим, Сафет Сушич и Мирсад Фазлагич.

Сборная Боснии и Герцеговины долгое время с момента своего появления не могла квалифицироваться в финальную часть чемпионатов Европы или мира: апофеозом стали два проигрыша подряд в стыковых матчах Португалии в борьбе за поездку на чемпионат мира 2010 и чемпионат Европы 2012 годов. Однако сборная в 2013 году совершила историческое достижение и вышла в финальную часть чемпионата мира 2014 года. Некоторыми звёздами нынешней сборной являются нападающие Эдин Джеко, Звездан Мисимович и Ведад Ибишевич.

Шахматы 
Боснийская сборная по шахматам становилась семикратным победителем первенства Югославии. Высшим достижением на шахматных олимпиадах является 2-е место в Лионе в 1994 году. Самый известный шахматный клуб — команда Борки Предоевича.

См. также 
 Спорт в Республике Сербской

Ссылки 
 Официальный сайт Правительства Федерации Боснии и Герцеговины: страница Министерства культуры и спорта 

Спорт в Боснии и Герцеговине